El apellido Lasègue hace referencia a dos personajes:

 Antoine Lasègue (1793 - 1873), médico y botánico francés.
 Charles Lasègue (1816 - 1883), médico francés.